Lukács József (1855–1928) bankigazgató, Lukács György filozófus édesapja
 Lukács József (1922–1987) filozófus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Lukács József (1925–2017) Kossuth-díjas villamosmérnök, az MTA tagja
 Lukács József (1937) színész
 Lukács József (1938) pedagógus, szakíró
 Lukács József (1942) tornaedző
 Lukács József (1963) rádióamatőr, tájfutó